L’île Franklin est le nom de :

Toponyme

Île Franklin, île de la mer de Ross

Île Franklin, île du détroit de Nares

Voir aussi